Балто (Balto) может означать:
 Балто, Сэмюэль (1861—1921) — норвежский путешественник саамского происхождения.
 Балто — ездовая собака.
 «Балто» — американский мультфильм 1995 года.
 «Балто 2: В поисках волка» — американский мультфильм 2002 года.
 «Балто 3: Крылья перемен» — американский мультфильм 2004 года.